Hydrocotyle hederaefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av William John Burchell. Hydrocotyle hederaefolia ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
hederaefolia